Okręty US Navy o nazwie USS  "Conestoga":
 Pierwszy  był bocznokołowym parowcem. Brał udział w wojnie secesyjnej. Zatonął 8 marca 1864.
 "Conestoga" to planowana nazwa dla monitora . Została zmieniona, gdy okręt był nadal na pochylni.
 Trzeci  pełnił rolę holownika w czasie I wojny światowej.

Conestoga